Plaatsen
 Farr (Schotland), plaats in Schotland
 Farr West, een plaats in de Amerikaanse staat Utah

 Personen
 Christopher Farr (1945), Brits organist
 Diane Farr (1969), Amerikaans actrice
 Elizabeth Farr (1947), Amerikaans organist
 Harry Farr, Brits militair
 Jamie Farr (1934), Amerikaans acteur
 Oliver Farr (1988), Welsh golfer

 Overig
 Farr Stone, een rotsblok op het kerkhof in Schotse dorp Farr

Zie ook 
 Farre (doorverwijspagina)